El término Veinticinco puede referirse a:

 El número Veinticinco; 
 El año 25 después de Cristo y el año 25 antes de Cristo; o
 Veinticinco (2003), vigésimo tercer episodio y último de la cuarta temporada de la serie dramática The West Wing.